Тунисская Профессиональная лига 1 2000/2001 () — 46-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2000/01 на сайте goalzz.com 

2000/2001
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2000 году
Спорт в Тунисе в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001